Fulst ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Fulst (* 1970), deutscher Radsportler
 Otto Fulst (1865–1945), deutscher Nautiker und Hochschullehrer
 Stefan Fulst-Blei (* 1968), deutscher Politiker (SPD), MdL